Pott se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Reino Pott
 Johann Friedrich Pott